Soe Win – primo ministro della Birmania dal 2004 al 2007
 Soe Win – generale birmano membro del Consiglio di Amministrazione dello Stato